Malitbog (Bukidnon), municipalité des Philippines de la province de Bukidnon
Malitbog (Leyte du Sud), municipalité des Philippines de la province de Leyte du Sud